George Hively peut nommer :
 George Hively (1889-1950), monteur et scénariste américain ;
 George Hively (1933-2006), monteur américain, fils du précédent.